A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték a Snowbasin síközpontban. Az aranyérmet a norvég Kjetil André Aamodt nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vincze Péter a 34. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon